

Населені пункти та їхні частини
 Зельонка — місто в Воломінському повіті Мазовецького воєводства
 Зельонка — село в гміні Сошно Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Зельонка — село в гміні Цекцин Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Зельонка — село в гміні Біле Блота Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Зельонка — село в гміні Тшидник-Дужи Красницького повіту Люблінського воєводства
 Зельонка — село в гміні Стенжиця Рицького повіту Люблінського воєводства
 Зельонка — село в гміні Ґельнюв Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Зельонка — село в гміні Раніжув Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Зельонка — село в гміні Щитно Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Зельонка — село в гміні Мурована Ґосліна Познанського повіту Великопольського воєводства
 Зельонка — село в гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства
 Зельонка — частина міста Мендзибуж у Олесницькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Зельонка — частина міста Бжесько в Бжеському повіті Малопольського воєводства
 Зельонка — частина міста Шидловець у Шидловецькому повіті Мазовецького воєводства
 Зельонка — частина міста Перемишль в Підкарпатському воєводстві
 Зельонка — частина міста Влощова в Влощовському повіті Свентокшиського воєводства
 Зельонка — частина села Здзебуж у гміні Сомянка Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Зельонка — частина села Костшин у гміні Висьмежице Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Зельонка — частина села Ґришканьце в гміні Сейни Сейненського повіту Підляського воєводства
 Зельонка — частина села Сасіно в гміні Хочево Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Зельонка — частина села Воля-Вісньова в гміні Влощова Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Зельонка — частина села Ґрабкі-Дуже в гміні Шидлув Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Зельонка — частина села Дембська-Воля в гміні Моравиця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Зельонка — частина села Левалд-Великий в гміні Домбрувно Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Зельонка — частина села Барлоґі в гміні Ґжеґожев Кольського повіту Великопольського воєводства
 Зельонка — колонія в гміні Клімонтув Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Зельонка — колонія в гміні Ґнойно Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Зельонка — осада в гміні Венґлінець Зґожелецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Зельонка — осада в гміні Ґідле Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Зельонка — осада в гміні Ґолдап Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Зельонка — осада в гміні Ґольчево Каменського повіту Західнопоморського воєводства
 Зельонка — лісова осада в гміні Тухоля Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Зельонка — лісова осада в гміні Лідзбарк Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Див. також 
 Зельонка (Воломінський повіт)

Примітки